Falkestein nebo Falkenštejn je název více míst:
 Falkenstein, městys v okrese Mistelbach ve spolkové zemi Dolní Rakousy
 Falkenštejn, skalní hrad u Jetřichovic v okrese Děčín
 Falkenstein (Saské Švýcarsko), skalní masiv ve skalní skupině Schrammsteine
 Großer Falkenstein (1315 m), česky Sokolí kámen je hora na bavorské straně Šumavy. Kleiner Falkenstein je vedlejší vrchol (1190 m)
 Falkenstein (zřícenina hradu), zřícenina hradu v severní části Weinviertelu u městyse Falkenstein v Dolních Rakousích
 Falkenstein an der Ranna (zřícenina hradu), zřícenina hradu v okrese Rohrbach v Horním Rakousku, založeného pány z Falkenštejna jako pohraniční pevnost, místo původu českého šlechtického rodu Falkensteinů
 Záviš z Falkenštejna
 Krkavčí kameny, německy nazývané původně podle vyšší skály Falkenstein , t. j. Sokol, skupina pískovcových skalních věží v Lužických horách na česko-saských hranicích, českou částí na katastru obce Dolní Světlá v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji.

Podobné názvy 
 Falkenburk

Externí odkazy